Csontos István (1787–1831) hivatalnok, író
 Csontos István (1961–2007) hangzástechnikai kiállítások szervezője, riporter, újságíró, filozófus